Desa Rabasan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rabasan (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 113,36), Jawa Timur, 
 Desa Rabasan (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 113,27), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar